Riffelmacher ist der Familienname folgender Personen:

Riffelmacher steht für:
 Ludwig Riffelmacher (Verlag), deutscher Verlag
 Bayerisches Kabelwerk Riffelmacher & Engelhardt (Bayka), deutsches Kabelwerk